Alexander Stepanovici Grinevski (, ), cunoscut sub pseudonimul Alexander Grin, a fost un scriitor rus notabil pentru romanele sale romantice și povestirile lui scurte acțiunea cărora se desfășoară într-un tărâm fantastic minunat pe care fanii scriitorului îl numesc Grinlandia.

Biografie 
S-a născut în 1880 într-o suburbie a orașului Kirov, iar în 1896 pleacă la Odesa. Din 1912 locuiește la Sankt Petersburg și în 1921 se căsătorește cu Nina Nikolaevna Grin. Moare în 1932 de cancer la stomac.

Operă 
Principalele lui romane sunt 
 Pânze purpurii (1923)
 Lumea sclipitoare (1923)
 Lanțul de aur (1925)
 Cea care fuge pe valuri (1928)
 Jessie și Morgiana (1929)
 Drumul spre nicăieri (1930)

Influență culturală 
 O tradiție începută la ocazia sfârșitului celui de-al Doilea Razboi Mondial, focul de artificii care marchează sfârșitul anului școlar în cadrul Festivalului Nopților albe este acompaniat de un vas cu vele purpurii.

Referințe

Legături externe 

Nașteri în 1880
Decese în 1932
Romancieri ruși
Nuveliști ruși
Scriitori de literatură fantastică
Eponime ale asteroizilor